Anna Rita Fioroni – politica e avvocato italiana
 Giosetta Fioroni – pittrice italiana
 Giuseppe Fioroni – politico italiano
 Maria Fioroni – archeologa, storica, ceramologa e filantropa italiana
 Fioroni o fichi fioroni, frutti della pianta di Fico comune, di precoce maturazione; di solito giungono a maturazione all' inizio di ogni estate.